

Лісвілл — місто, штат Луїзіана
 Лісвілл — селище, штат Коннектикут
 Лісвілл — селище, штат Огайо